Judenspiegel steht für:
 Judenspiegel (1508), eine polemische Schrift von Johannes Pfefferkorn
 Judenspiegel – Ein Schand- und Sittengemälde alter und neuer Zeit (1819), eine Hetzschrift von Hartwig von Hundt-Radowsky
 Der Judenspiegel (1862), Programmschrift des Antisemiten Wilhelm Marr
 Der Judenspiegel (1883), ein Pamphlet von Aron Israel Brimann (Pseudonym: Dr. Justus)
 Judenspiegel (1884), eine Schrift aus dem Umfeld von August Rohling, siehe Judentum in Münster #Kaiserreich und Weimarer Republik
 Der Judenspiegel (1921) von Friedrich Fischer-Friesenhausen